Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржан је 27. (квалификације) и 29. јула (финале) на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Учествовало је 27 такмичара из 17 земаља. Постигнут је један лични рекорд и 3 најбоља резултата сезпне.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су биле подељени у дви групе А са 14 и Б са 13 такмичара. Квалификациона норма је износила 2,28 метара. Норму нико није прескочио, а 12 такмичара се пласирало у финале према резултату (кв)

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 20. Европског првенства на отвореном 1934—2010.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Скок увис
Скок увис на Европском првенству у атлетици на отвореном